Михалкино — деревня в Новоржевском районе Псковской области России. Входит в состав Новоржевской волости.

Расположена к югу от Михалкинского озера, в 21 км к востоку от города Новоржев и в 2 км к востоку от деревни Барута.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на конец 2000 года составляла 86 жителей.

История 
С 1995 до 2005 года деревня входила в состав Юхновской волости.

С 2006 до 2015 года входила в состав Барутской волости.

Примечания 

Населённые пункты Новоржевского района